

Patronyme 

 Alireza Zamani, arachnologiste iranien ;
 Mohsen Alijani-Zamani, médecin et politicien iranien ;
 Mostafa Zamani, acteur iranien ;
 Roia Zamani, taekwondoïste afghane.